Juan Perez – bassista

Juan Pérez – atleta spagnolo
Juan Pérez – frate francescano spagnolo
Juan Pérez – giocatore di baseball dominicano
Juan Pérez – tiratore cubano
Juan Pérez – calciatore panamense
Juan Pérez – ciclista cileno
Juan Pérez (n. 1974) – pallamanista spagnolo
Juan Pérez de Zurita – esplorato e conquistador spagnolo
Juan José Pérez Hernández, noto anche come Juan Pérez – esploratore spagnolo
Juan Antonio Pérez – calciatore argentino
Juan Carlos Pérez – calciatore argentino
Juan Carlos Pérez (n. 1975) – calciatore argentino
Juan Gregorio Pérez – calciatore argentino
Juan José Pérez – calciatore argentino
Juan Oscar Pérez – calciatore argentino